Амо́с Моза́нер (; ) — итальянский кёрлингист. 

В составе мужской сборной Италии участник зимних Олимпийских играх  и . 
В составе смешанной парной сборной Италии участник и чемпион  по кёрлингу среди смешанных пар совместно со Стефанией Константини.

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) играет на позиции третьего.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : бронза (, , ).
 : золото (, , , ), серебро ().
 : золото (, ), серебро (2018).
 Зимние юношеские Олимпийские игры: серебро (2012; смешанная команда).
 Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров: золото (2012, 2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте итальянского Олимпийского комитета о зимней Олимпиаде 2018

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Италии по кёрлингу